Rebel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 François Rebel (1701–1775), fransk violinist och barocktonsättare
 Hans Rebel (1861–1940), österrikisk entomolog
 Jean-Féry Rebel (1666–1747), fransk violinist och barocktonsättare 
 Johnny Rebel (1938–2016), amerikansk musiker
 Lise-Lotte Rebel (född 1951), dansk biskop
 Tony Rebel (född 1962), jamaicansk sångare